''Antroponímia:
 Pedro Calderón de la Barca, escriptor.
 Antonio Calderón Burgos, exfutbolista.
 Felipe Calderón, president de Mèxic.
 Ramón Calderón Ramos, advocat i expresident del Reial Madrid Club de Futbol.
 José Manuel Calderón, jugador de bàsquet.
 José Antonio Reyes Calderón, futbolista.
 Leticia Calderón León, actriu.
 Francisco Molinero Calderón, futbolista.
 Armando Calderón Sol, expresident del Salvador.
 Abilio Calderón Rojo, advocat i polític.

 Estadis:
 Estadi Vicente Calderón, del Club Atlético de Madrid.

 Teatres:
 Teatre Calderón

 Geografia:
 Cerro Calderón, amb 1.837 m. al País Valencià
 Calderón, pedania del municipi de Requena (Plana d'Utiel)